Regierung Václav Klaus steht für folgende Regierungen Tschechiens:

 Regierung Václav Klaus I (1992 bis 1994)
 Regierung Václav Klaus II (1996/97)